Мартр-Толоза́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Казер. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31324.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 60 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекает река Гаронна и проходит .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2231 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1265 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 952 были экономически активными, 313 — неактивными (показатель активности — 75,3 %, в 1999 году было 66,2 %). Из 952 активных жителей работали 817 человек (425 мужчин и 392 женщины), безработных было 135 (64 мужчины и 71 женщина). Среди 313 неактивных 71 человек были учениками или студентами, 141 — пенсионерами, 101 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Готическая церковь Сен-Видьян (XIV век). Исторический памятник с 1926 года
 Замок Теб (XVII век). Исторический памятник с 1994 года
 Галло-романская вилла Шираган. Археологический памятник, исторический памятник с 1998 года
 Археологический музей

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна